Paschal steht für:

 Paschal-Gletscher im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Paschal ist der Familienname folgender Personen:
 Bill Paschal (1921–2003), US-amerikanischer Footballspieler
 John Paschal († 1361), englischer Geistlicher, Bischof von Llandaff
 Thomas M. Paschal (1845–1919), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Pascal
 Paschalis